Charles Jaurès (1808-1870), Frans viceadmiraal, achteroom van Jean Jaurès
Benjamin Jaurès (1823-1889), Frans viceadmiraal en politicus, broer van Charles Jaurès
Jean Jaurès (1859-1914), Frans politicus, achterneef van Charles Jaurès
 Jean-Sébastien Jaurès (1977)), Franse voetballer 
Louis Jaurès (1860-1937), Frans viceadmiraal, broer van Jean Jaurès
Jaurès, een metrostation in Parijs